Reja
 Reja – grecka bogini
 Edoardo Reja